David Stone est le nom de plusieurs personnes :
  (1770-1818), homme politique américain ;
  (1942-), footballeur anglais ;
 David E. Stone (1947-), monteur son américain ;
 David Stone, claviériste canadien ;
 David Stone (1972-), magicien et acteur français ;
  (1981-), coureur cycliste handisport anglais ;
 , musicien américain.